Dit is de wereldranglijst van november 2008 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 12 november 2008.

Mannen 11